Borger (Nederland), dorp in Nederland;
Borger (Texas), stad in de Texas, Verenigde Staten.
Börger, gemeente in Nedersaksen, Duitsland.
Borger-Odoorn, gemeente in Nederland.

Personen met de naam Borger 
Elias Annes Borger, een Nederlandse negentiende-eeuwse hoogleraar en dichter
Kerst Elias Borger, een Nederlands burgemeester
Guus Borger, een Nederlands hoogleraar